Il singolare del torneo di tennis Israel Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marsel İlhan che ha battuto in finale Ivo Klec 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Harel Levy (quarti di finale)
 Robert Smeets (secondo turno)
 Michail Elgin (semifinali)
 Colin Ebelthite (semifinali)

 Pavel Šnobel (primo turno)
 Marsel İlhan (Campione)
 Samuel Groth (primo turno)
 Noam Okun (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Israel Open 2008